Casaldoeiro puede referirse a:

 Casaldoeiro (Arzúa), aldea española de la parroquia de Villadavil, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Casaldoeiro (Brión), lugar español de la parroquia de Bastavales, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.